Байыр () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Байыр, Мухаммед (род. 1989) — турецкий футболист, защитник клуба «Османлыспор».
 Байыр, Таджеттин (род. 1960) — турецкий политик.